Kai Nurminen (né le  à Turku en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au TuTo Turku, il débute en senior dans la I divisioona en 1990. Deux ans plus tard, il découvre la SM-liiga avec le TPS Turku. L'équipe remporte le Kanada-malja 1993 et 2000. Il est choisi au huitième tour, en cent-quatre-vingt-treizième position par les Kings de Los Angeles lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1996. Il part en Amérique du Nord en 1982. Il joue avec les Kings et le Wild du Minnesota dans la Ligue nationale de hockey. Il a également évolué en Suisse et en Suède. Il met un terme à sa carrière de joueur en 2009 après une dernière saison au Danemark.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
 1995 : remporte le trophée Aarne-Honkavaara.
 1995 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
 2000 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
 2000 : remporte le Trophée Aarne-Honkavaara.
 2000 : remporte le trophée Lasse-Oksanen.
 2000 : remporte le Kultainen kypärä.
 2000 : remporte le trophée Veli-Pekka-Ketola.
 2000 : remporte le trophée Matti-Keinonen.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1986-1987|| TPS Turku U18|| Finlande U18|| 15|| 13|| 17|| 30|| 12|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| TPS Turku Jr.|| Finlande Jr.|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| TPS Turku Jr.|| Finlande Jr.|| 32|| 9|| 7|| 16|| 16|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| TPS Turku Jr.|| Finlande Jr.|| 35|| 28|| 17|| 45|| 32|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| TuTo Turku || I divisioona|| 33|| 26|| 20|| 46|| 14|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| Kiekko-67 Turku|| I divisioona || 44|| 44|| 19|| 63|| 34|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| Kiekko-67 Turku|| I divisioona || 8|| 6|| 4|| 10|| 2|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| TPS Turku|| SM-liiga|| 31|| 4|| 6|| 10|| 13|| 7|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 1993-1994|| TPS Turku|| SM-liiga|| 45|| 23|| 12|| 35|| 20|| 11|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 1994-1995|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 49|| 30|| 25|| 55|| 40|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| HV 71 || Elitserien|| 40|| 31|| 24|| 55|| 30|| 4|| 3|| 1|| 4|| 8
|-
| 1996-1997|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 67|| 16|| 11|| 27|| 22|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Västra Frölunda HC || Elitserien|| 23|| 9|| 7|| 16|| 24|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 20|| 7|| 9|| 16|| 6|| 8|| 5|| 3|| 8|| 4
|-
| 1998-1999|| HC Davos|| LNA || 42|| 26|| 14|| 40|| 26|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| TPS Turku|| SM-liiga|| 54|| 41|| 37|| 78|| 40|| 10|| 5|| 9|| 14|| 0
|-
| 1999-2000|| TPS Turku|| LEH || 5|| 4|| 2|| 6|| 4|| 5|| 2|| 5|| 7|| 4
|-
| 2000-2001|| Wild du Minnesota|| LNH|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Lumberjacks de Cleveland|| LIH|| 74|| 28|| 46|| 74|| 34|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2001-2002|| TPS Turku|| SM-liiga|| 52|| 15|| 18|| 33|| 42|| 8|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2002-2003|| TPS Turku|| SM-liiga|| 56|| 22|| 18|| 40|| 44|| 7|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2003-2004|| TPS Turku|| SM-liiga|| 52|| 23|| 22|| 45|| 18|| 13|| 6|| 3|| 9|| 33
|-
| 2004-2005|| TPS Turku|| SM-liiga|| 54|| 25|| 24|| 49|| 42|| 6|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
| 2005-2006|| TPS Turku|| SM-liiga|| 55|| 14|| 17|| 31|| 44|| 2|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2006-2007|| TPS Turku|| SM-liiga|| 44|| 20|| 20|| 40|| 42|| 2|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2007-2008|| HPK Hämeenlinna || SM-liiga|| 26|| 8|| 11|| 19|| 18|| || || || || 
|-
| 2008-2009 || Herlev Hornets || AL-Bank ligaen || 12|| 2|| 5|| 7|| 18|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| PaKa || 2. Divisioona|| 1|| 0|| 2|| 2|| 2|| || || || || 

| 69|| 17|| 11|| 28|| 24|| || || || ||

Au niveau international 

| 1996 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 4|| 2|| 6|| 4|| +1|| align="left"| Cinquième place
|-
| 1996 || align="left"| Coupe du monde || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| || align="left"| Défaite en quart de finale
|-
| 1997 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 3|| 0|| 3|| 0|| +5|| align="left"| Cinquième place

Références

Naissance en mars 1969
Naissance à Turku
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur du TuTo Turku
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Lumberjacks de Cleveland
Joueur du HV 71
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du HC Davos
Joueur des Herlev Hornets
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Kiekko-67 Turku
Gagnant du Kultainen kypärä
Gagnant du trophée Matti-Keinonen
Gagnant du trophée Aarne-Honkavaara
Gagnant du trophée Veli-Pekka-Ketola
Gagnant du trophée Lasse-Oksanen